Йон Тоту (; 14 мая 1931, Валя Маре, Румыния — 21 апреля 1992, Бухарест) — румынский политик, функционер коммунистической партии Румынии; Вице-премьер-министр Румынии (1982—1985), министр иностранных дел Румынии в правительстве Николае Чаушеску (1986—1989). Короткое время возглавлял Госплан.

Жизнь и политическая карьера 
Тоту был профессиональным экономистом, членом Политбюро режима Н. Чаушеску. После того, как заменил на посту министра иностранных дел Илиэ Ведуву, восстановил дипломатические отношения с Израилем и стал играть заметную роль в урегулировании ближневосточного конфликта.

После отставки с поста министра, короткое время возглавлял Комитет государственного планирования. После революции 1989 арестован. Содержался в военной тюрьме, осужден на 5 лет заключения, но покончил жизнь самоубийством.

Книги 
 Ioan V. Totu (coordonator), Procesul economic în România: 1877—1977, București, Editura Politică, 1977;
 Ioan V. Totu (coordonator), Politica Partidului Comunist Român de industrializare socialistă a țării, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978.
 Ioan V. Totu & als., (coordonator), Tratat de economie contemporană. Vol.1 : Sistemul științelor economice și sistemele economice contemporane, București, Editura Politică, 1986;
 Ioan V. Totu & als., (coordonator), Tratat de economie contemporană. Vol.2 : Economia națională. Reproducție socială și mecanisme economice, Bucuresti, Editura Politică, 1987.

Источники 
 Sinucidere sau asasinat politic?, 9 decembrie 2010, Cristina Diac, «Jurnalul Național»
 Iosef Govrin: «Israeli-Romanian relations at the end of the Ceasescu era: As seen by Israeli’s Ambassador to Romania 1985—1989» — Google Books http://books.google.ro/books?id=a3nsAgAAQBAJ&dq=israeli-romanian+relations&hl=ro&source=gbs_navlinks_s
 http://www.c-span.org/video/?9290-1/romanian-foreign-minister-un
 Biografie in Consiliul Național pentru Studiera Arhivelor Securității. Membrii C.C. al P.C.R. 1945—1989. Dicționar, S.581 f.
 The Governments of the Socialist Republic of Romania 1945—1989
 Eintrag in rulers.org
 Romania: Key Ministries
 Romania: Foreign Ministers

Дипломаты Румынии
Экономисты Румынии
Депутаты Великого национального собрания Румынии
Члены ЦК РКП
Министры иностранных дел Румынии